200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 8 grudnia.

Swój drugi tytuł mistrzyni świata na tym dystansie zdobyła Katinka Hosszú z Węgier, uzyskawszy czas 2:00,79. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka Ukrainy Daryna Zewina (2:02,24). Brąz otrzymała Australijka Emily Seebohm (2:02,65).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:08 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 18:53 czasu lokalnego.

Przypisy 

K